Змај, митолошко биће
 Змај (летелица)
 Змај (ваздухоплов), летелица са пилотом
 Јован Јовановић Змај, српски песник
 Змај (Точак времена), лик из серијала Точак времена
 Змај (фабрика авиона), бивша фабрика авиона из Земуна, Србија
 Змај (албум) - албум Индире Радић из 2004. године
 Змај (песма) - песма Индире Радић са истоименог албума
 Змај (часопис, 1864), некадашњи српски хумористичко-сатирични часопис
 Змај (часопис, 1954), српски дечји књижевни часопис